La Pierre Plantée est le nom donné à plusieurs menhirs situés en France.

Mégalithes 
 Menhir de la Lèque, ou Pierre Plantée de la Lèque, à Lussan, dans le Gard ;
 Pierre Plantée, à Cosqueville, dans la Manche ;
 Pierre Plantée, à Dormelles, en Seine-et-Marne ;
 Pierre plantée du Planal de la Coma del Llop, à Vingrau, dans les Pyrénées-Orientales ;
 Pierre Plantée (Peyro Levado), statue-menhir à Lacaune, dans le Tarn.

Toponyme 

 Le Col de la Pierre Plantée, sur la route nationale 88 et la commune de Laubert, en Lozère ;
 La Pierre Plantée (Fontrieu), ou Peyre Plantade, monument commémoratif des massacres de protestants des , situé à Fontrieu (ex-commune de Castelnau-de-Brassac), dans le Tarn.

Homonymie de sites mégalithiques